Шакя́й (, ) — город в Мариямпольском уезде Литвы, административный центр Шакяйского района, в 65 км западнее Каунаса.

История 
Впервые Шакяй упоминается в 1599 году.

В 1719 году здесь был построен костёл, а в 1805 году - Протестантская кирха. Магдебургское право Шакяй получил в 1776 году.

В результате раздела Речи Посполитой город оказался в составе Российской империи.

После 1919 года Шакяй вошёл в состав Литовской республики, а в 1940 году — в состав СССР.

Во время Второй Мировой войны значительная часть города была разрушена.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.

Города Литвы
Шакяйский район